O Tour de France 1988 foi a 75º Volta a França,  teve início no dia 4 de Julho e concluiu-se em 24 de Julho de 1988. A corrida foi composta por 22 etapas, no total mais de 3281 km, foram percorridos com uma média de 38,909 km/h.

Resultados

Classificação geral

Ligações externas 
 

1988
1988 no ciclismo
Desporto na França em 1988